Тайлер Доминик Бойд (; 30 декабря 1994, Тауранга, Новая Зеландия) — новозеландский и американский футболист, нападающий клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной США. Также выступал за сборную Новой Зеландии. Серебряный призёр Золотого кубка КОКАКАФ 2019.

Биография 
Бойд обладает гражданством США и Новой Зеландии. Он родился в новозеландском городе Тауранга в семье новозеландца и американки. До 10 лет жил в , штат Калифорния, но позже вернулся в Новую Зеландию. Учился футболу в академии Olé Football.

Клубная карьера 
На взрослом уровне дебютировал в сезоне 2011/2012 в составе клуба «Уайкато», за который отыграл 14 матчей и забил 4 гола в чемпионате Новой Зеландии, параллельно играл за «Мелвилл Юнайтед» в Северной лиге. Летом 2012 года подписал контракт с «Веллингтон Феникс», новозеландским клубом, выступающем в чемпионате Австралии. На протяжении двух сезонов являлся твёрдым игроком основы, но в сезоне 2014/2015 потерял место в составе и сыграл за команду лишь в 4 матчах чемпионата. В то же время он был отправлен в фарм-клуб «Феникса», выступающий в чемпионате Новой Зеландии, за который провёл 6 матчей и забил 10 голов, что позволило ему (на равне с двумя другими игроками) стать лучшим бомбардиром лиги.

Летом 2015 года подписал контракт с португальским клубом «Витория Гимарайнш». В первый сезон в новом клубе провёл за команду 2 матча в чемпионате Португалии, но большую часть времени выступал за фарм-клуб «Витории» во второй лиге. Дебютировал в основном составе 17 января 2016 года в матче 18-тура против «Порту», в котором вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 63-й минуте, на 61-й минуте отметился предупреждением. В следующий раз появился на поле в матче 19-го тура, но в дальнейшем в заявку основной команды не попадал. Следующий сезон целиком провёл в Сегунде за «Виторию Б» и не привлекался к матчам главной команды. Сезон 2017/18 провёл в аренде в клубе высшей португальской лиги «Тондела», в составе которой провёл 27 матчей и забил 5 голов. Вернувшись из аренды, начал сезон в главной команде своего клуба, в осенней части сезона провёл за «Виторию» 10 матчей в чемпионате, а также 3 матча в кубковых соревнованиях, в одном из которых отметился голом. Тем не менее, во второй части сезона игрок вновь был отдан в аренду, на этот раз в клуб турецкой Суперлиги «Анкарагюджю», где отыграл 14 матчей и забил 6 голов. После окончания аренды подписал контракт с другим турецким клубом «Бешикташ».

Карьера в сборной

Новая Зеландия 
В 2013 году в составе молодёжной сборной Новой Зеландии принимал участие в чемпионате Океании до 20 лет. Турнир состоял из одной группы на 5 команд, где каждая играет с каждой по одному матчу, и не предусматривал розыгрыш плей-офф. Сборная Новой Зеландии заняла первое место в группе, набрав 12 очков, и таким образом стала победителем турнира, а сам Тайлер Бойд принял участие во всех четырёх встречах и отметился забитым голом в матче первого тура против Папуа — Новой Гвинеи.

Летом того же года Бойд был включён в заявку сборной на молодёжный чемпионат мира, где принял участие во всех трёх матчах группового этапа, однако сборная Новой Зеландии не набрала ни одного очка и вылетела с турнира, заняв последнее место в своей группе.

5 марта 2014 года дебютировал за взрослую сборную Новой Зеландии в товарищеском матче со сборной Японии, в котором провёл на поле все 90 минут. Всего в течение года Бойд провёл за Новую Зеландию 5 матчей. В марте следующего года вновь был вызван в сборную на товарищеский матч, однако на поле не появился. В дальнейшем в сборную не вызывался.

США 
18 мая 2019 года ФИФА одобрила смену футбольного гражданства для игрока, а уже 22 мая Бойд был включён в расширенный список сборной США для подготовки к Золотому кубку КОКАКАФ 2019.

Дебютировал за сборную США 9 июня 2019, выйдя в стартовом составе на товарищеский матч со сборной Венесуэлы и был заменён на 62-й минуте.

На Золотом кубке КОНКАКАФ США стартовали с крупной победы над сборной Гайаны 4:0, причём два гола в этом матче Бойд записал на свой счёт. Также он выходил на поле в двух оставшихся матчах группового этапа и в игре 1/4 финала против Кюрасао, но в полуфинале и финале остался на скамейке запасных. В финальном матче сборная США уступила сборной Мексики со счётом 0:1 и стала серебряным призёром турнира.

Достижения 
 сборная Новой Зеландии U-20
 Победитель молодёжного чемпионата Океании: 2013
 сборная США
 Финалист Золотого кубка КОНКАКАФ: 2019

Личные достижения 
 Лучший бомбардир чемпионата Новой Зеландии: 2014/2015 (по 10 голов вместе с Томом Джексоном и Сином Лавмором)

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Новой Зеландии
Футболисты США
Игроки сборной Новой Зеландии по футболу
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «УайБОП Юнайтед»
Игроки ФК «Веллингтон Феникс»
Игроки ФК «Витория» Гимарайнш
Игроки ФК «Тондела»
Игроки ФК «Анкарагюджю»
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Сивасспор»
Игроки ФК «Ризеспор»